Эрастов — русская фамилия. Известные носители:

 Эрастов, Евгений Ростиславович (род. 1963) — современный российский писатель.
 Эрастов, Константин Максимович (1902—1967) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант (1944 год).